Эльфгифу, или Эльфгифа, Эльфгива, Эльгива () — женское имя англосаксонского происхождения. Известные носительницы:

 Эльфгифу Эксетерская — англосаксонская святая
 Эльфгифу Нортгемптонская — жена Кнуда Великого
 Эльфгифу Шафтсберийская — жена Эдмунда I
 Эльфгифу Йоркская — жена Этельреда Неразумного
 Эльфгифу — жена Эдвига
 Эльфгифу — жена Эльфгара
 Эльфгифу — жена Годвина Уэссекского
 Эльфгифу — дочь Этельреда Неразумного, жена Ухтреда
 Эльфгифу — неизвестная женщина с Гобелена из Байё